Álex Suárez puede hacer referencia a:

 Alex Suárez, bajista norteamericano.
 Álex Suárez, jugador de baloncesto español.
 Álex Suárez, futbolista español.